(1860–1935), égyptologue américain ;
 (1836–1904), écrivain et théologien luthérien germano-américain ;
Harold Norman Moldenke (1909–1996), botaniste américain dont l’abréviation botanique standard est « Moldenke ».